Florentia bezeichnet:

 die ehemalige französische Gemeinde Florentia (Jura) im Département Jura
 einen ehemaligen italienischen Automobilhersteller, siehe Fabbrica di Automobili Florentia
 einen italienischen Fußballverein, siehe Florentia San Gimignano SSD

in der Antike:
 das heutige Florenz
 eine Stadt in Gallia cispadana, heute Fiorenzuola d’Arda
 eine Stadt in Pannonien, heute Dunaszekcső in Ungarn
 Florentia Vienna, das heutige Wien

Florentia ist der Familienname folgender Personen:
 Donatus de Florentia, italienischer Komponist

Siehe auch:
 Florencia (Begriffsklärung)